O Clube Atlético Ferroviário (Goiás) foi fundado e mantido pela Estrada de Ferro Goiás, o clube teve uma longa duração. Disputou vários campeonatos, sempre se situando entre os intermediários.

Participações
Estreou no Campeonato Goiano de 1958, terminando na 8ª e última colocação. Em 1959, ficou em 7º lugar; Em 1961 e 1962, acabou na 6ª posição. Chegou à disputar o Campeonato Goiano de 1965, licenciando-se antes do termino do mesmo.

Revelador de craques 
Apesar do clube não ter feito frente aos grandes, ele revelou inúmeros craques que luziram na sua época, dentre eles Ronaldo, Paulo Roberto, Amilcar, Santos, Agmon, Joel e outros.

Títulos

Ligações externas 
Página do Ferroviário no Futebol de Goyaz

Clubes de futebol extintos de Goiás
Clubes de futebol fundados em 1957